Raj steht für:

 Raj (Name) – zu Namensträgern siehe dort
 Raj (Ukraine) (Рай), Ortschaft in der Oblast Ternopil, Ukraine

raj steht für:
 Rajasthani, ISO 639-2 Code dieser Makrosprache 

RAJ steht für:
 Rajkot Airport (IATA-Code), in Rajkot, Indien

Siehe auch:
 British Raj
 Raj Ghat
 Yash Raj Films

Abkürzung